

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych 
 Brzeście – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Brzeście – część wsi Wola Rudlicka w woj. łódzkiem, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Brzeście – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Brzeście – przysiółek wsi Raczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn 
 Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko 
 Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków 
 Brzeście – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Brzeście Małe, Brzeście Nowe